Aimone di Savoia – figlio di Umberto I Biancamano, vescovo di Sion dal 1034 al 1054
 Aimone di Savoia (†1060) – vescovo di Belley, figlio di Amedeo I di Savoia
 Aimone di Savoia (†1237) – signore del Chiablese, figlio di Tommaso I di Savoia
 Aimone di Savoia – detto il pacifico, signore della Savoia e conte d'Aosta e della Moriana dal 1329 al 1343
 Aimone di Savoia-Aosta – quarto duca d'Aosta e re di Croazia con il nome di Tomislavo II dal 1941 al 1943
 Aimone di Savoia-Aosta – duca delle Puglie, nato nel 1967, erede del ramo Savoia-Aosta